Il singolare del torneo di tennis WTA Swiss Open 1976, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1976, ha avuto come vincitrice Michèle Gurdal che ha battuto in finale Gail Lovera 4-6, 6-2, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1976